Црногорски може бити:

 придев изведен из вишезначне именице Црна Гора
 придевска одредница изведена из назива државе Црне Горе
 придевска одредница изведена из назива Скопске Црне Горе
 придев који се колоквијално везује за вишезначну именицу Црногорци
 придевска одредница за Црногорце као становнике Црне Горе
 придевска одредница за етничке Црногорце као посебан народ
 Црногорски језик, ендонимски назив за језик етничких Црногораца